Miejscowości w USA:
 New Paris – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 New Paris – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 New Paris – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford